Horvátország
Promina község Šibenik-Knin megyében
Promina hegység Šibenik-Knin megyében